Pneumatic steht für:

 American Pneumatic, Druckluftauto von 1900
 Beach Pneumatic Transit, experimentelles Verkehrsmittel
 Church Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Church Pneumatic
 Pneumatic Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pneumatic Impact Treatment, Nachbehandlungsverfahren

Siehe auch:
 Pneumatik